Antoine Lemaire fut commis aux postes et journaliste français hébertiste, originaire de Montargis, à l'origine de la brochure Les Vitres cassées par le véritable père Duchêne député aux États généraux en 1789, puis du journal Lettres bougrement patriotiques du Père Duchêne en 1790.

Bibliographie 
Gérard Walter, Hébert et le père Duchesne, Janin, 1946.

Journaliste de la Révolution française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)